Maximiliane „Maxi“ Sarwas (* 1. Juli 1982 in Neuss) ist eine deutsche Moderatorin.

Werdegang 
Sarwas wuchs im Bergischen Land auf und studierte an der Universität Köln Germanistik, Kunstgeschichte und Romanistik. Danach arbeitete sie als Moderatorin für Radio Kölncampus 100,0 und als Reporterin für Radio Köln 107,1. Außerdem schrieb sie Artikel für den Kölner Stadtanzeiger in der Rubrik „Junge Zeiten“.

2006 wechselte sie an die Universität Salerno in Süditalien und schloss ihr Studium 2008 mit dem Magister Artium ab. Anschließend arbeitete sie als TV-Reporterin und -Redakteurin und war begleitend als freie Moderatorin tätig. Im Rahmen ihres TV-Volontariates arbeitete sie für den Lokalsender center.tv. Anschließend war sie 2008 und 2009 für das Online-Backstage-Format Deutschland sucht den Superstar tätig.

Ende 2013 wurde sie für das Internet-Fernsehen FCB.TV engagiert. 2014 arbeitete sie für Sky und moderierte für Goldstar TV Lieder, Land und Leute. Ab 2014 moderierte sie bei Gong 96,3 – Münchens Hitgarantie und den Vormittag bei Radio Trausnitz. 2019 bis 2020 arbeitete sie als Moderatorin für den Teleshopping-Sender 1-2-3.tv.

Sie spricht bei Veranstaltungen von Großkonzernen, die sie auch moderiert.

Weblinks 
 Webseite von Maxi Sarwas
 Maxi Sarwas auf Moderatoren.org

Einzelnachweise 

Moderator
Deutscher
Geboren 1982
Frau